Jean-Louis Benoît peut faire référence à :
 Jean-Louis Benoît (1947-), réalisateur, scénariste et acteur français de théâtre, cinéma et de télévision ;
 Jean-Louis Benoît (1943-), philosophe français.